¡Ay, Carmela!, refrain et l'un des titres d'une chanson populaire de la Guerre d'Espagne (1808-1938) ;
 ¡Ay, Carmela!, pièce de théâtre de José Sanchis Sinisterra présentée en 1987 ;
 ¡Ay, Carmela!, film de Carlos Saura sorti en 1990.